Por Milford pode estar à procura de:

Localidades
Canadá
 Milford (Nova Escócia)

Estados Unidos da América
 Milford (Connecticut)
 Milford (Delaware)
 Milford Hundred, uma região não incorporada do condado de Kent, Delaware
 Milford (Illinois)
Milford (condado de Decatur)
Milford (condado de Kosciusko)
 Milford (Iowa)
 Milford (Kansas)
 Milford (Maine)
 Milford (Massachusetts)
 Milford (Michigan)
 Milford (Missouri)
 Milford (Nebraska)
 Milford (Nova Hampshire)
 Milford (Nova Jérsei)
 Milford (cidade de Nova Iorque)
 Milford (vila de Nova Iorque)
 Milford (Ohio)
 Milford (Pensilvânia)
 Milford (Texas)
 Milford (Utah)
 Milford (Virgínia)
Milford (Pensilvânia)
 Milford Square (Pensilvânia)
 New Milford (Connecticut)
 New Milford (Nova Jérsei)
 West Milford (Nova Jérsei)

Inglaterra
 Milford (Derbyshire)
 Milford (Devon)
 Milford on Sea
 Milford (Shropshire)
 Milford (Staffordshire)
 Milford (Surrey)

Irlanda do Norte
 Milford (County Armagh)

Irlanda
Milford (condado de Carlow)
Milford (condado de Cork)
Milford (condado de Donegal)
Milford (condado de Limerick)

Nova Zelândia
 Milford Sound
 Milford Track
 Milford (Nova Zelândia), um subúrbio de Auckland

País de Gales
 Milford Haven

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos